Geppo il folle – film del 1978 diretto, musicato e interpretato da Adriano Celentano
 Geppo il folle – colonna sonora dell'omonimo film